Almoradux puede referirse al nombre común de dos diferentes plantas:

 el nombre común de la planta Origanum majorana, más conocida como mejorana;  
 el nombre común de la planta Thymus albicans
 el nombre común de la planta Thymus mastichina''''', especie de las lamiáceas.

Arabismos